Bale Atu (Bukit), een plaats in Indonesië
Bale Atu (Lut Tawar), een plaats in Indonesië